

Туловиці — місто в Опольському повіті Опольського воєводства
 Туловиці — гміна в Опольському повіті Опольського воєводства
 Туловиці — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства